Спиридо́нова — женская форма русской фамилии .

Известные носители  
 Спиридонова, Анастасия Родионовна (1925—?) — Герой Социалистического Труда.
 
 
 Спиридонова, Ирина Михайловна (1938—2013) — советский и украинский учёный.
 Спиридонова, Кристина Сергеевна (род. 1998) — российская фристайлистка.
 Спиридонова, Лидия Алексеевна (1934—2022) — советский и российский литературный критик.
 
 Спиридонова, Мария Александровна (1884—1941) — российская революционерка.
 Спиридонова, Наталия Александровна (род. 1958) — член Академии Российского телевидения с 2010 года, трижды лауреат премии «Тэфи». Шеф-редактор программы канала «Россия-Культура» «Чёрные дыры. Белые пятна», «Конструкторы грёз», телекомпания «Цивилизация», основатель телекомпании «Плеяда», сценарист документального кино.
 Спиридонова, Наталья (род. 1963) — советская легкоатлетка.

Примечания